В этой статье находятся составы, заявленные на Чемпионат мира по футболу 1982 федерациями соответствующих стран.

Максимально разрешённое количество футболистов в заявке — 22.

Группа А

Италия

Польша

Перу

Камерун

Группа B

ФРГ

Алжир

Чили

Австрия 

|}

Группа C

Аргентина

Бельгия

Венгрия

Сальвадор

Группа D

Англия

Франция

Чехословакия

Кувейт

Группа E

Испания

Гондурас

Югославия

Северная Ирландия

Группа F

Бразилия

СССР

Шотландия

Новая Зеландия 

Чемпионат мира по футболу 1982
1982